Miejscowości w USA:
 Neosho Falls – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Woodson
Gminy w USA:
 Neosho Falls (ang. Neosho Falls Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Woodson